Вулиці з такою назвою існують у різних населених пунктах України та інших країн. У цьому списку перелічені лише деякі з них.



Поточні назви 

 Вулиця Замкова — вулиця у Бережанах.
 Вулиця Замкова — вулиця у Білій Церкві.
 Вулиця Замкова — вулиця у Білопіллі.
 Вулиця Замкова — вулиця у Борщеві.
 Вулиця Замкова — вулиця у Бродах.
 Вулиця Замкова — вулиця у Бучачі.
 Вулиця Замкова — вулиця у Великий Любіні.
 Вулиця Замкова — вулиця у Винниках.
 Вулиця Замкова — вулиця у Виноградові.
 Вулиця Замкова — вулиця у Вінниці.
 Вулиця Замкова — вулиця у Демидівці.
 Вулиця Замкова — вулиця у Добромилі.
 Вулиця Замкова — вулиця у Долині.
 Вулиця Замкова — вулиця у Дубно.
 Вулиця Замкова — вулиця у Житомирі.
 Вулиця Замкова — вулиця у Золотоноші.
 Вулиця Замкова — вулиця у Золочеві.
 Вулиця Замкова — вулиця в Комарно.
 Вулиця Замкова — вулиця у Кременці.
 Вулиця Замкова — вулиця у Липовці.
 Вулиця Замкова — вулиця у Львові.
 Вулиця Замкова — вулиця у Луцьку.
 Вулиця Замкова — вулиця у Меджибожі.
 Вулиця Замкова — вулиця у Новгороді-Сіверському.
 Вулиця Замкова — вулиця у Новограді-Волинському.
 Вулиця Замкова — вулиця в Овручі.
 Вулиця Замкова — вулиця в Олеську.
 Вулиця Замкова — вулиця у Переяславі.
 Вулиця Замкова — вулиця в Підгайцях.
 Вулиця Замкова — вулиця у Піщаному.
 Вулиця Замкова — вулиця у Пустомитах.
 Вулиця Замкова — вулиця у Рівному.
 Вулиця Замкова — вулиця у Тальному.
 Вулиця Замкова — вулиця у Тернополі.
 Вулиця Замкова — вулиця у Ходорові.
 Вулиця Замкова — вулиця у Хусті.
 Вулиця Замкова — вулиця у Черняхові.
 Вулиця Замкова — вулиця у Чигирині.
 Вулиця Замкова — вулиця у Чорткові.
 Вулиця Замкова — вулиця в Ужгороді.
 Вулиця Замкова — вулиця в Ямполі.

Колишні назви 
 Вулиця Замкова — колишня назва вулиці Героїв Небесної Сотні у місті Стрию.



Поточні назви 
 Вулиця Замкова () — вулиця у Валбжиху.
 Вулиця Замкова () — вулиця у Величці.
 Вулиця Замкова () — вулиця у Вроцлаві.
 Вулиця Замкова () — вулиця у Каліші.
 Вулиця Замкова () — вулиця у Катовицях.
 Вулиця Замкова () — вулиця у Неполомицях.
 Вулиця Замкова () — вулиця у Познані.
 Вулиця Замкова () — вулиця в Скавіні.
 Вулиця Замкова () — вулиця в Сяніку.

Примітки